Иван Иванович Афанасьев:
 Афанасьев, Иван Иванович (1901—1952) — Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Иван Иванович — прапорщик Русской Армии, герой Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер.
 Афанасьев, Иван Иванович (1730—1793) — корабельный мастер полковничьего ранга, строитель кораблей для Балтийского флота, «новоизобретённых кораблей» и других судов для Азовского флота. Примечания